Ну́ну Алеша́ндре Тава́риш Ме́ндеш (; родился 19 июня 2002) — португальский футболист, левый защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии.

Клубная карьера 
Воспитанник академии лиссабонского «Спортинга».

В основном составе «Спортинга» дебютировал 12 июня 2020 года в матче португальской Примейра-лиги, выйдя на замену в матче против «Пасуш де Феррейра». 18 июня 2020 года впервые вышел в стартовом составе «Спортинга» в матче против «Тонделы».

31 августа 2021 года перешёл во французский клуб «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до конца сезона 2021/22 с опцией выкупа контракта за 40 млн евро.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Португалии до 16, до 17, до 18 и до 19 лет. 

16 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Португалии главным тренером Фернанду Сантушем для участия в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборных Азербайджана, Сербии и Люксембурга. 24 марта 2021 года в возрасте 18-ти лет дебютировал в сборной Португалии в домашнем матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Азербайджана (1:0), выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут.

Статистика

Достижения 
«Спортинг»
 Чемпион Португалии: 2020/21
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2021

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Франции: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Спортинга»
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»